

Presentación previa 
Martin Emmrich y Andreas Siljeström eran ellos defensores del título, Martin Emmrich decidió no participar este año.

Ken Skupski y Neal Skupski ganaron el título tras derrotar en la final Nikola Mektić y Antonio Šančić.

Cabeza de serie 

  Dustin Brown /  Rameez Junaid (Cuartos de final)
  Mateusz Kowalczyk /  Andreas Siljeström (Semifinales)

<ol start=3>
 ''' Ken Skupski /  Neal Skupski (Campeones)
  Nikola Mektić /  Antonio Šančić ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bérgamo 2016